Copa Chile 2012/2013 ("Chilenska cupen 2012/2013"), av sponsorskäl "Copa Chile MTS 2012/2013", var den 35:e säsongen av Copa Chile, en turnering som spelades mellan klubbar i Primera División (alla 18 lag), Primera B (alla 14 lag), Segunda División Profesional de Chile (alla 6 lag) och Tercera División (de bästa 8 lagen). Totalt deltog således 46 lag. Turneringen organiserades av ANFP (proffsfotbollsförbundet i Chile). Copa Chile 2012/2013 vanns av Universidad de Chile efter en seger över Universidad Católica i finalen.

Deltagande lag

Första omgången

Andra omgången
Andra omgången består av ett gruppspel och totalt 32 deltagande lag. De 32 deltagande lagen är 18 lag från Primera División samt de 14 vinnarna från den första omgången (som innehöll lag från Primera B, Segunda División samt Tercera División). De 32 lagen delas in i åtta grupper med fyra lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp går vidare till slutspel och de två sämsta är utslagna. Gruppspelet spelas i sex omgångar - alla lag möter alltså varje lag en gång hemma och en gång borta.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Åttondelsfinaler

Universidad Católica vidare efter 3–2 totalt.

Coquimbo Unido vidare efter 8–2 totalt.

O'Higgins vidare efter 6–4 totalt.

Cobreloa vidare efter 3–2 totalt.

Universidad de Chile vidare efter 6–1 totalt.

Unión Temuco vidare efter 4–1 totalt.

Rangers vidare efter 3–1 totalt.

Unión Española vidare efter 5–2 totalt.

Kvartsfinaler

Universidad Católica vidare efter 11–3 totalt.

Cobreloa vidare efter 4–3 totalt.

Universidad de Chile vidare efter 5–0 totalt.

Unión Española vidare efter 5–2 totalt.

Semifinaler

Universidad Católica vidare efter 6–4 totalt.

Universidad de Chile vidare efter 0–0 totalt och 5–4 på straffar.

Final

Se även
 Primera División de Chile 2012
 Primera B de Chile 2012
 Segunda División de Chile 2012

Externa länkar
 ANFP.cl - Chiles proffsfotbollsförbund
 ANFA.cl - Chiles amatörfotbollsförbund

2012
2012 i Chile
Fotbollssäsongen 2012/2013